Алексе́й Ряби́нин: Рябинин, Алексей Валерьевич (род. 1970) — российский учёный, писатель и общественный деятель.
 Рябинин, Алексей Леонидович — доктор исторических наук, профессор ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИВ РАН.

Примечания